Miejscowości w USA:
 Lyndhurst – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Lyndhurst – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Lyndhurst – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Augusta
Gminy w USA:
 Lyndhurst (ang. Lyndhurst Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
W Wielkiej Brytanii:
 Lyndhurst – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
W Australii:
 Lyndhurst – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia